Ole Andres Olsen (1845-1915), Noors-Amerikaans leider
Ole Olsen (componist) (1850-1927), Noors organist, componist en dirigent
Ole Olsen (filmmaker) (1863-1943), Deens filmproducent en oprichter van Nordisk Film
Ole H. Olson (1872-1954), gouverneur van North Dakota (1934-1935)
Ole Olsen (komiek) (1892-1963), Amerikaans komiek
Ole Olsen (honkballer) (1894-1980), pitcher voor de Detroit Tigers
Ole Olsen (schaatser) (1897-1924), Noorse schaatser
Ole Alfred Olsen, Noors verzetsstrijder en zeeman
Ole Wohlers Olsen (1942), Deens ambassadeur
Ole Olsen (coureur) (1946), Deens speedwaycoureur
Ole Olsen (schutter) (1869-1944), Deens sportschutter
Ole Olsen (voetballer) (1950), Noors voetballer
Ola Dybwad-Olsen (1946), Noors voetballer
Olle Olsson (1948), Zweeds handballer